Rannu est un bourg de la commune de Rannu du comté de Tartu en Estonie.

Population 
Au , le bourg comptait 374 habitants.

Notes et références 

Rannu